Името Черногорово носят две български села:

 Черногорово, област Пазарджик
 Черногорово, област Хасково